Alvacora pode designar as seguintes espécies de peixes:
 Thunnus alalunga
 Thunnus albacares
 Thunnus obesus

Desambiguações de espécies